

Geografia 
 Granados – comune del Guatemala
 Granados – comune del Messico

Persone
 Cristin Granados – calciatrice costaricana
 Encarna Granados – ex marciatrice spagnola
 Enrique Granados – compositore spagnolo
 Esteban Granados – calciatore costaricano
 José Granados – calciatore venezuelano
 Warren Granados – ex calciatore costaricano
 Miguel García Granados Zavala – politico guatemalteco
 Pepe Díaz-Granados – cestista equadoriano
 Miguel García Granados Zavala – politico guatemalteco
 Conchita Martínez Granados – ex tennista spagnola

Altro
 24681 Granados – asteroide della fascia principale